Repubblica Ceca
Lažánky – comune del distretto di Strakonice, in Boemia Meridionale
Lažánky – comune del distretto di Brno-venkov, in Moravia Meridionale

Pagine correlate 
Lažany